Фамилија де Леон има више значења:

 Фамилија де Леон (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија де Леон, Колонија Мигел Алеман (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику